Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1978 je deveto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 11. in 12. marca 1978 v dvorani Palasport di San Siro v Milanu, Italija. Tekmovali so v 19-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1978
1978 v športu
Športne prireditve v Italiji
Šport v Milanu